Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Open 2016 nastoupilo devadesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo dvanáct tenistů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl první hráč světa Novak Djoković ze Srbska, který získal hattrick.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Novak Djoković, jenž ve finále za 77 minut zdolal kanadskou turnajovou dvanáctku Milose Raonice po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–0. V utkání nemusel odvracet žádnou brejkovou šanci soupeře a vyrobil pouze čtyři nevynucené chyby, všechny v úvodní sadě.

V probíhající sezóně si Djoković připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo šedesátý druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Počtem titulů na ATP Tour se vyrovnal argentinskému tenistovi Guillermu Vilasovi, když s ním sdílel desátou pozici. Jako první dokázal na Indian Wells Masters zvítězit popáté, na což organizátoři zareagovali okamžitým přejmenováním centrálního dvorce po jeho osobě. V sérii ATP Masters 1000 vyrovnal rekordní počet 27 trofejí Rafaela Nadala. Z předešlých devatenácti turnajových účastí se osmnáctkrát v řadě probojoval do finále a získal čtrnáct titulů.

Djoković si do žebříčku ATP připsal 1 000 bodů a obdržel prémii 1 028 300 dolarů.

Nasazení hráčů 
Všech třicet dva nasazených mělo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BNP Paribas Open 2016